

Toponymie 

 Le Comté de Cheatham est un comté de l'État du Tennessee, aux États-Unis.

Patronyme 

 Benjamin Franklin Cheatham (1820-1886), général sécessionniste ;
 Karla Cheatham-Mosley (1981- ) est une actrice américaine ;
 Maree Cheatham (1942-), actrice américaine ;
 Oliver Cheatham (1948-2013) est un chanteur américain.
Patronyme anglais